Het ATP-toernooi van Philadelphia 1990 (met de officiële naam Ebel U.S. Pro Indoor  1990) werd gespeeld van 19 tot en met 25 februari 1990. Er werd gespeeld op tapijtbanen van de Spectrum Arena in de Amerikaanse stad Philadelphia.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Finales

Bovenste Helft

Deel 1

Deel 2

Onderste Helft

Deel 3

Deel 4

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Finales

Bovenste helft

Onderste helft

Externe links 
 Enkel schema
 Dubbel schema

Philadelphia
ATP-toernooi van Philadelphia